Pallejà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pallejà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Pallejà (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar